Ez a lista a Mikrobi című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1973)

Második évad (1975) 

Televíziós sorozatok epizódlistái